

Architettura 
Rigenerazione urbana – processo di sviluppo delle città, dei quartieri o di aree urbane, centrali o periferiche, attraverso la trasformazione urbanistica delle stesse.

Religione 
Rigenerazione – termine della teologia biblica cristiana.

Scienze 
Rigenerazione – tecnica di recupero del calore nel ciclo Hirn e nel ciclo Brayton.
Rigenerazione – termine della biologia.

Storia 
 Regeneração – periodo della storia portoghese durante la monarchia costituzionale compreso tra l'insurrezione militare del 1º maggio 1851 e la rivolta (Janeirinha) del 1868
 Rigenerazione  – periodo della storia svizzera compreso tra il 1830-31 (revisione delle costituzioni cantonali e fine della Restaurazione), al 1848 (fondazione dello Stato federale)

Letteratura 
Rigenerazione (Regeneration) – romanzo di Pat Barker del 1991

Altro 
Rigenerazione di cartucce – processo tramite il quale le cartucce di inchiostro esauste vengono ripristinate all'uso.
Rigenerazione spontanea – superpotere posseduto da alcuni personaggi dei fumetti o dei film di fantascienza.
Rigenerazione – abilità di alcune carte del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza.
Rigenerazione – abilità del Dottore, il protagonista della serie televisiva inglese Doctor Who, che si rigenera una volta finito il ciclo vitale o quando colpito a morte prima che esso finisca.
Rigenerazione (Regeneration), episodio della seconda stagione di Star Trek: Enterprise

Altri progetti